Хатиџе султанија (; 1425, Једрене) је била ћерка Мурата II и Хуме-хатун, и рођена сестра султана Мехмета II.

Бракови
Султанија Хатиџе је била најстарија ћерка султана Мурата, коју је добио за Хумом-хатун. Са четрнаест година је удата за Исмаил-бега (умро 1479), намесника Синопа, где је пар и живео. Током 1460-их, Исмаил-бег и Хатиџе су се развели. Из брака су имали двоје деце, Јахју-бега и Хасан-бега, који је био намесник Болуа и био је ожењен султанијом Ајше, ћерком свог ујака. 

Хатиџе султанија је удата августа 1470. године за Ису-бега. Датум њене смрти није познат. Њени потомци су још увек били живи током владавине султана Абдулмеџида I.

Путoписац Ђовани Ангиолело је написао да је Хатиџе била луда и назива је садисткињом, додајући да је покриће за такав наступ налазила у томе што је рођена сестра султана.

Референце 

Рођени 1425.
Османско царство